Ultime lettere da Stalingrado (Letzte Briefe aus Stalingrad) – antologia epistolare
 Ultime lettere da Stalingrado (Lettre de Stalingrad) – film del 1969 diretto da Gilles Katz